Nichts passiert steht für:

 Nichts passiert (Album), Musikalbum von Silbermond (2009)
 Nichts passiert (Film), Schweizer Film von Micha Lewinsky (2015)